Імпера́тор У́ (, Wǔdì або , Wǔ-huángdì «Імператор-воїн») — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів та правителів Китаю. Інші назви — У-ді, Уді.

Китай 
 Імператор У — сьомий імператор династії Хань (156 — 141 до Р.Х.).

Посилання
У